Il singolare del Copa Topper 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Diego Sebastián Schwartzman era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Martín Alund.

Pablo Cuevas ha battuto in finale Facundo Argüello 7-6(8-6), 2-6, 6-4.

Teste di serie

  Guido Pella (secondo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)
  Alejandro González (secondo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)

  Gastão Elias (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
  Pere Riba (primo turno)
  João Souza (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Topper 2013
ATP Challenger Tour 2013